Departure (álbum de Jesse McCartney)
Departure (álbum de Taio Cruz)
Departure (álbum de Journey)

Desambiguações de música